Група (ТВ серија), српска ТВ серија
Група (математика), скуп заједно са бинарном операцијом који задовољава одређене услове у алгебри
Друштвена група, у социологији
Музичка група
Група (рачунарство), скуп корисника
Функционална група, у хемији
Група периодног система
Радна група
Групна терапија
Етничка група